Gordon Reid peut désigner :
 Gordon Reid (1923-1989), gouverneur australien ;
 Gordon Reid (1987-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Gordon Reid (1991-), joueur britannique de tennis en fauteuil roulant.